
Molekulska formula -{C17H17NO2}- se može odnositi na:

 Dihidreksidin
 Apomorfin
 Etazepin